Hrašćica je naselje koje pripada gradu Varaždinu. Hrašćica se nalazi na cesti Varaždin - Ptuj - Maribor. Na zapadnom kraju Hrašćica graniči s općinom Sračincem.

Stanovništvo

Poznate osobe 

Marko Stolnik, hrv. nogometni sudac

Naselja u Varaždinskoj županiji